Thermopylae steht für:
 Thermopylen, lateinischer und englischer Name der ehemaligen Engstelle in Mittelgriechenland und Ort dreier Schlachten
 Titularbistum Thermopylae, ein römisch-katholisches Titularbistum
 Thermopylae (Kokoschka), Gemälde, Triptychon, 1954 von Oskar Kokoschka gemalt.

Thermopylae ist der Name mehrerer britischer Schiffe:
 Thermopylae (Schiff, 1868), bekannter Teeklipper (1868)
 Thermopylae (Schiff, 1891), Passagier- und Frachtschiff (1891), 1899 gestrandet
 HMS Thermopylae (P355), Hochsee-U-Boot der U-Boot-Klasse T (Royal Navy), 1945 in Dienst gestellt

Siehe auch:
 Schlacht bei den Thermopylen